Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Ивана Љубичића резултатом 7:6(7:5), 7:6(7:4), 7:6(8:6).

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (друго коло)
  Давид Налбандијан (полуфинале)
  Енди Родик (четвртфинале)
  Николај Давиденко (четврто коло)
  Иван Љубичић (финалиста)
  Гиљермо Корија (треће коло)
  Гастон Гаудио (друго коло)
  Џејмс Блејк (четвртфинале)
  Андре Агаси (повукао се пре почетка турнира)
  Давид Ферер (полуфинале)
  Ришар Гаске (друго коло)
  Лејтон Хјуит (друго коло)
  Хуан Карлос Фереро (друго коло)
  Радек Штјепанек (четврто коло)
  Никола Кифер ''(четврто коло)
|
<ol start="17">
 Доминик Хрбати ''(друго коло)
 Фернандо Гонзалез ''(треће коло)
 Себастијан Грожан ''(треће коло)
 Роби Џинепри ''(треће коло)
 Томи Робредо ''(друго коло)
 Марио Анчић ''(четвртфинале)
 Јарко Нијеминен ''(треће коло)
 Игор Андрејев ''(треће коло)
 Маркос Багдатис ''(треће коло)
 Томаш Бердих ''(треће коло)
 Томи Хас ''(треће коло)
 Гаел Монфис ''(друго коло)
 Оливије Рохус ''(четврто коло)
 Филипо Воландри ''(треће коло)
 Фернандо Вердаско ''(треће коло)
 Хуан Игнасио Чела ''(четврто коло)
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2006.